Kardzjali (oblast); een oblast in Bulgarije
Kardzjali (stad); een stad in Bulgarije en de hoofdstad van de gelijknamige oblast